Ciglenik je lahko:
 Ciglenik, Oriovac (Hrvaška)
 Ciglenik, Kutjevo (Hrvaška)